Tentorio del cervelletto (tentorium cerebelli), struttura anatomica
 Tentorio, struttura anatomica della testa degli artropodi
 Franco Tentorio – politico italiano, sindaco della città di Bergamo dall'8 giugno 2009
 Luigi Tentorio – ex calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano
 Marcello Tentorio – ex calciatore ed allenatore di calcio italiano
 Palazzo Tentorio, a Canzo